YOLO – acronimo di "You only live once"

Geografia 
Yolo – contea in California
Yolo – comunità non incorporata della California

Musica 
Yolo – album di Tetsu Inoue del 2005
YOLO – brano del gruppo musicale The Lonely Island, scritto con Adam Levine e Kendrick Lamar, del 2013
Yolo – album delle Dia del 2017